Энрик Саборит Тейшидор (; ) — испанский футболист, защитник клуба «Маккаби» Тель-Авив.

Клубная карьера 
Родился в Барселоне, Каталония. С детства рос в Матаро. В 16 лет Саборит покинул молодежную команду «Эспаньола» и переехал в Витория-Гастейс, где живёт его мать. Спустя некоторое время, Энрик стал игроком молодёжной команды «Атлетика» из Бильбао. Это вызвало споры среди болельщиков, соответствовало ли его подписание . После того, как игрок набрался опыта и завершил обучения в молодёжной команде, его перевели в дубль («Бильбао Атлетик»), выступающий в Сегунде B. В сезоне 2012/13 сыграл 36 игр, включая плей-офф за право выступать в Сегунде.

25 августа 2013 года дебютировал в Ла Лиге за основную команду, проведя на поле все 90 минут. Встреча «Атлетика» и «Осасуны» на стадионе «Аноэта» завершилась победой хозяев, 2:0. 9 июля 2014, из-за недостатка игровой практики на правах аренды перешёл в «Мальорку», играющую в Сегунде. По окончании аренды вернулся в борющийся за выживание в Сегунде 2015/16 «Бильбао Атлетик». Его вклад не помог команде сохранить прописку, и в итоге она вылетела в Сегунду Б.

Первой для Энрика игрой в еврокубках стала встреча в рамках Лиги Европы 2015/16 против «Алкмар Занстрек», в которой он отдал голевой пас на тоже дебютировавшего в еврокубках Кике Солу. Старания защитника не остались незамеченными: перед сезоном 2016/17 он тренировался с основным составом команды басков и рассматривался как дублёр Микеля Баленсиаги. Первый гол Саборит забил 8 декабря 2016 года, в выездном матче группового этапа Лиги Европы 2016/17 против «Рапида» из Вены. Этот мяч принёс его команде ничью.

Достижения 
 «Маккаби» Тель-Авив
 Чемпион Израиля: 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Израиля: 2020/21
 Обладатель Кубка лиги: 2018/19, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Израиля: 2019, 2020

Клубная статистика 

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Маккаби»

Футболисты Испании
Игроки ФК «Баскония»
Игроки ФК «Бильбао Атлетик»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив